Рункель () — многозначный термин:

Топонимы 
 Рункель — город в Германии.
 Рункель — старинный замок в Германии.

Персоналии 
  (1801–1802) — немецкий юрист.
  (1946–2020) — немецкий социолог.